Seznam mest v Rusiji.

1. januarja 2010 je imelo v Rusiji 1099 naseljenih območij status mesta.

Seznam 
Krepko označena mesta so glavna mesta svoje zvezne enote.

Glej tudi 
 Rusija

Opombe in sklici 

Rusija
 
Seznami mest po državi